Als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden folgende Rechtsformen bezeichnet:

 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Niederlande), abgekürzt B.V. oder BV
 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Belgien), abgekürzt BVBA